Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022.

Tore

Torschützinnen 

 Zudem vier Eigentore

Quelle: uefa.com

Personen

Spielerinnen 

 Älteste (eingesetzte) Spielerin: Hedvig Lindahl (Schweden/Tor) mit 39 Jahren und 88 Tagen beim Halbfinalspiel gegen England am 26. Juli.
 Älteste (eingesetzte) Feldspielerin: Caroline Seger (Schweden) mit 37 Jahren und 129 Tagen beim Halbfinalspiel gegen England am 26. Juli.
 Älteste EM-Debütantin: Julie Nelson (Nordirland) mit 37 Jahren und 33 Tagen beim Spiel gegen Norwegen am 7. Juli
 Jüngste nominierte Spielerin: Amanda Andradóttir (Island) mit 18 Jahren und 204 Tagen beim Auftaktspiel am 10. Juli.
 Jüngste eingesetzte Spielerin: Esmee Brugts (Niederlande) mit 18 Jahren und 350 Tagen (zweitjüngste Teilnehmerin) für sieben Minuten im Spiel gegen Portugal am 13. Juli.
 Jüngste nominierte Torhüterin: Cecilía Rán Rúnarsdóttir (Island) mit 18 Jahren und 349 Tagen am 10. Juli.
 Jüngste eingesetzte Torhüterin: Daphne van Domselaar (Niederlande) mit 22 Jahren und 125 Tagen beim Spiel gegen Schweden am 9. Juli (eingewechselt nach Verletzung von Stammtorhüterin Sari van Veenendaal)
 Spielerin mit den meisten Länderspielen vor der EM: Caroline Seger (Schweden): 230 (Europarekord)
 Anzahl Teilnehmerinnen mit mindestens 100 Länderspielen vor der EM:
  Belgien: 3
  Dänemark: 4
  Deutschland: 1
  England: 2 (Im Finale bestritt Lucy Bronze ihr 100. Länderspiel, von denen sie vier für das Team GB bei den Olympischen Spielen 2020 bestritten hat.)
  Finnland: 4 (Eine Spielerin hätte im Finale ihr 100. Länderspiel machen können)
  Frankreich: 1
  Island: 4
  Italien: 1
  Niederlande: 4 (davon eine mit mehr als 200 Spielen)
  Nordirland: 2
  Norwegen: 1 (Eine Spielerin hätte im Halbfinale ihr 100. Länderspiel machen können)
  Österreich: 2 (zudem konnte Sarah Zadrazil im Viertelfinale ihr 100. Länderspiel machen)
  Portugal: 5
 Schweden: 5 (davon eine mit mehr als 200 Spielen, eine Spielerin hätte im zweiten Gruppenspiel ihr 100. Länderspiel machen können, wurde aber bisher nur im 3. Gruppenspiel eingesetzt und kann daher nun frühestens im Halbfinale ihr 100. Länderspiel machen)
 Schweiz: 2 (zudem konnte Lia Wälti im ersten Gruppenspiel und eine Spielerin hätte im Viertelfinale ihr 100. Länderspiel machen können)
 Spanien: – (die einzige Spielerin mit 100 Länderspielen – Alexia Putellas – erlitt kurz vor der EM einen Kreuzbandriss im Training und fiel damit für die EM aus)

Spielerin des Spiels 
Der jeweilige „Spielerin des Spiels“ wird von einem UEFA-eigenen Team dem Gemma Grainger, David James, Margret Kratz, Jayne Ludlow, Jarmo Matikainen, Joe Montemurro, Vera Pauw, Hope Powell und Anne Noé angehören, nach nicht näher bekannten Kriterien ausgewählt.

Trainerinnen und Trainer 
 Ältester Trainer: Kenny Shiels (Nordirland) mit 66 Jahren und 78 Tagen  beim Spiel gegen England am 14. Juli
 Jüngster Trainer: Mark Parsons (England/Niederlande) mit 35 Jahren und 335 Tagen am 9. Juli
 Ausländische Trainerinnen und Trainer: Mark Parsons (England, Trainer der Niederlande), Anna Signeul (Schweden, Trainerin von Finnland), Sarina Wiegman (Niederlande, Trainerin von England), Nils Nielsen (Dänemark, Trainer der Schweiz), Martin Sjögren (Schweden, Trainer von Norwegen)
 Folgende Trainerinnen nahmen auch als Spielerinnen an EM-Endrunden teil:
 Corinne Diacre (Frankreich): 1997, 2001 , 2005
 Martina Voss-Tecklenburg (Deutschland): 1989, 1991, 1997
 Folgende Trainerinnen und Trainer nehmen zum wiederholten Mal teil:
 Francisco Neto (Trainer von Portugal): Vorrunde 2017 (3 Spiele)
 Nils Nielsen (ehemals Trainer von Dänemark): EM-Zweiter 2017 (6 Spiele) – nun Schweiz
 Ives Serneels (Trainer von Belgien): Vorrunde 2017 (3 Spiele)
 Anna Signeul (ehemals Trainerin von Schottland): Vorrunde 2017 (3 Spiele) – nun Finnland
 Martin Sjögren (Trainer von Norwegen): Vorrunde 2017 (3 Spiele)
 Jorge Vilda (Trainer von Spanien): Viertelfinale 2017 (4 Spiele)
 Martina Voss-Tecklenburg (ehemals Trainerin der Schweiz): Vorrunde 2017 (3 Spiele) – nun Deutschland
 Sarina Wiegman (ehemals Trainerin der Niederlande): Europameister 2017 (6 Spiele) – nun England
 Letzter Trainer, der seine Mannschaft zum EM-Titel führen konnte: Gero Bisanz (1995), danach waren immer Trainerinnen erfolgreich: 3× Tina Theune, 2× Silvia Neid, 1× Sarina Wiegman. 2022 werden sechs Mannschaften von Trainerinen und zehn Mannschaften von Trainern trainiert. Im Viertelfinale waren es je vier Trainer und Trainerinnen, im Halbfinale nur noch ein Trainer. Im Finale standen sich zwei Trainerinnen gegenüber, Sarina Wiegman gelang es dabei als erster Trainerin mit zwei verschiedenen Mannschaften den Titel zu holen.
 Für Mark Parsons (Niederlande), Martin Sjögren (Norwegen) und Anna Signeul (Finnland) endete mit der EM ihre Amtszeit als Nationaltrainer. Nils Nielsen (Schweiz) bleibt nur noch bis Ende Dezember im Amt.

Vereine 
Insgesamt kamen die Spielerinnen von 105 Vereinen, davon fünf außereuropäische Vereine (alle National Women’s Soccer League).

Folgende Vereine stellten mindestens zehn Spielerinnen:
 : 15 (9× Italien, 3× Schweden, je 1× Dänemark, Finnland und Frankreich)
 : 14 (9× Spanien, 2× Norwegen, je 1× Niederlande, Schweden und Schweiz)
 : 14 (7× Deutschland, 3× Island, 2× Österreich, je 1× Niederlande und Schweden)
 : 13 (8× Deutschland, 3× Niederlande, je 1× Island und Schweden)
 : 13 (4× England, 3× Schweden, 2× Norwegen,  je 1× Dänemark, Deutschland, Frankreich und Niederlande)
 : 12 (4× England, je 2× Österreich und Schweiz, je 1× Dänemark, Niederlande, Norwegen und Schweden)
 : 12 (6× Deutschland, 3× Österreich, 2× Schweiz und 1× Island)
 : 11 (9× England, je 1× Norwegen und Schweden)
 : 10 (5× Frankreich, je 1× Belgien, Island, Niederlande, Norwegen und Spanien)

Folgende Ligen stellten die meisten Spielerinnen:
 : 61, davon 16 im Finale eingesetzt
 : 55, davon 16 im Finale eingesetzt
 : 38
 : 35
 : 29
 : 26

Karten

Karten nach Spielerinnen

Karten nach Mannschaften

Wissenswertes 
 Erste Gelbe Karte: Sarah McFadden (Nordirland) – 53. Minute Norwegen – Nordirland
 Erste Gelb-Rote Karte: Kathrine Møller Kühl (Dänemark) – 90.+4. Minute Deutschland – Dänemark (nach Gelb in der 78. Minute als jüngste bisher gesperrte Spielerin)
 Schnellste Gelbe Karte nach Einwechslung: Celin Bizet Ildhusøy (Norwegen), eingewechselt in der 75. Minute, Gelbe Karte in der 77. Minute bei der 0:8-Niederlage gegen England
 Erste Gelbe Karte für eine Reservespielerin: Misa Rodríguez (Spanien) – 88. Minute im Viertelfinale gegen England
 Einzige Gelbe Karte für das Ausziehen des Trikots: Chloe Kelly  (England) – 111. Minute im Finale gegen Deutschland nach dem Erzielen des Siegtors

Strafstöße 
 Erster verwandelter Strafstoß:  im Spiel Norwegen – Nordirland zum 3:0-Zwischenstand (31. Minute)
 Erster verschossener Strafstoß:  in der 33. Minute des Spiels Belgien – Island beim Stand von 0:0 (Handelfmeter nach VAR)

Auswirkungen auf die FIFA-Weltrangliste 
Da während der EM auch die Copa América der Frauen 2022, die CONCACAF W Championship 2022, der Afrika-Cup der Frauen 2022, die Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen 2022 und die Ostasienmeisterschaft stattfand, hängen die Veränderungen der europäischen Mannschaften in der Rangliste nicht nur von den Ergebnissen bei der EM ab. Daher wird hier bei den Platzierungen nur die Reihenfolge der europäischen Mannschaften vor und nach der EM berücksichtigt. Die meisten Punkte hinzu gewann Europameister England. Beste nicht für die EM qualifizierte Mannschaft war Schottland als 14. in der europäischen Rangfolge und diesen Platz hält Schottland auch im August 2022.

Schiedsrichterinnen 
 erfahrenste Schiedsrichterin: Kateryna Monsul (Ukraine), leitete bereits Spiele bei den EM-Endrunden 2009 (2), 2013 (3) und 2017 (4)
 Die walisische Schiedsrichterin Cheryl Foster bestritt 63 Länderspiele als Spielerin für Wales zwischen 1997 und 2011.
 Die venezolanische Schiedsrichterin Emikar Calderas Barrera ist (nach der US-Amerikanerin Kari Seitz bei der EM 2005) die zweite außereuropäische Schiedsrichterin, die ein EM-Spiel der Frauen leitete (am 11. Juli das Spiel zwischen Österreich und Nordirland).

Zuschauer 
 Bereits im Eröffnungsspiel wurde ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt: 68.871 Zuschauer sahen das Spiel zwischen England und Österreich im Old Trafford (vorheriger Rekord: 41.301 beim Finale der EM 2013 zwischen Deutschland und Norwegen in der Friends Arena in Solna/Schweden)
 Das Finale im Wembley-Stadion zwischen England und Deutschland sahen 87.192 Zuschauer, womit der bisherige Rekord für ein Länderspiel der Frauen in Europa beim Finale der Olympischen Spiele 2012 zwischen den USA und Japan ebenfalls im Wembley-Stadion mit 80.203 Zuschauern überboten wurde.
 Mit 574.875 Zuschauern bei den 31 Spielen der EM wurde der bisherige Rekord von 240.055  bei ebenfalls 31 Spielen der EM 2017 mehr als verdoppelt.
 Quelle: uefa.com

Einzelnachweise 

Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022